

Patronyme

Guy Burgel (1939-), urbaniste français, membre de l'académie d'architecture.
Patrick Burgel (1946-2012), acteur, chanteur et parolier français.